Stade du 4-Septembre de Sivas est le nom de deux stades à Sivas en Turquie.
 Stade du 4-Septembre de Sivas (1984), ancien stade de 15 060 places fermé en 2016.
 Stade du 4-Septembre de Sivas (2016), stade de 27 532 places, inauguré en 2016.